Alami Ahannach (1969), Marokkaans-Nederlands voetballer
 Anass Ahannach (1998), Marokkaans-Nederlands voetballer
 Soufyan Ahannach (1995), Marokkaans-Nederlands voetballer